Standish ist der Name mehrerer Orte:

im Vereinigten Königreich:
 Standish (Greater Manchester)

in den Vereinigten Staaten:
 Standish (Kalifornien)
 Standish (Maine)
 Standish (Massachusetts)
 Standish (Michigan)
 Standish (Missouri)
 Standish (New York)

Standish ist der Familienname folgender Personen:
 E. Myles Standish (* 1939), US-amerikanischer Astronom
 John Standish (1814–1875), englischer Gärtner
 Michael Standish, Szenenbildner
 Myles Standish (1584–1656), Captain und Mitglied der Pilgerväter und Kommandeur der Miliz von Plymouth Colony

Standish als Marke:
 Luxor Cab Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Standish

Siehe auch:
 (3420) Standish, ein Asteroid
 Ständisch